Федерация международных шашек (России) (полное название Межрегиональная общественная организация «Федерация международных шашек», сокращенно — МОО ФМШ, прежнее название ФМШР — Федерация международных шашек России) — общественная организация, созданная с целью развития совершенствования и популяризации международных шашек в Российской Федерации.

Входит в Европейскую конфедерацию шашек и Всемирную федерацию шашек (во Всемирной федерации заменяет/ представляет Российскую федерацию шашек).

Исполком МОО ФМШ 
Президент Тансыккужина Тамара Михайловна
 Вице-президент Чижов Алексей Рудольфович
 Андросов Иннокентий Михайлович
 Бонадыков Сергей Степанович
 Верховых Александр Олегович
 Зубов Евграф Владимирович
 Ноговицына Матрёна Степановна
 Черток Юрий Владимирович

Ревизионная комиссию МОО ФМШ: Льдоков Александр Владимирович

Попечительский Совет МОО ФМШ:
 Мурзабаева Салия Шарифьяновна — депутат ГД ФС РФ
 Птицын Владимир Ильич — главный аудитор Счётной Палаты Республики Саха (Якутия)
 Сизов Андрей Юрьевич — генеральный директор ООО «Этерон»

Основные задачи и их выполнение 
 объединение усилий членов Федерации и всех заинтересованных организаций в развитии международных шашек;
 содействие развитию массовых школ и секций международных шашек и совершенствованию его форм;
 совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, обеспечение мер по подготовке и успешному выступлению сборных команд и клубов России в международных соревнованиях;
 развитие материально-технической базы Федерации, и её региональных отделений;
 обеспечение социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других специалистов, забота о ветеранах международных шашек;
 развитие и укрепление связей с национальными федерациями международных шашек и других видов шашечного спорта в зарубежных странах, с Международными спортивными организациями;
 пропаганда и популяризация шашек среди населения.

Для реализации уставных целей и задач и в соответствии с действующим законодательством Федерация международных шашек выполняет следующие функции:

— разрабатывает и реализует целевые, комплексные и учебные программы развития шашек в России;

— утверждает в рамках Федерации регламентирующие документы по международным шашкам и контролирует их соблюдение;

— организует и проводит чемпионаты России и другие всероссийские, а также международные соревнования по шашкам на территории Российской Федерации, используя для этого собственные и привлеченные средства;

— формирует составы сборных команд страны, обеспечивает их подготовку и участие в международных соревнованиях;

— формирует, в том числе на договорной основе, составы тренеров, научного и медицинского обеспечения, других специалистов, привлекаемых для подготовки к участию сборных команд в международных соревнованиях;

— организует и проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов шашек: семинары, симпозиумы, конференции, лекции и выставки;

— участвует в разработке нормативов и требований Единой спортивной квалификации по международным шашкам;

— осуществляет в пределах своей компетенции Международные спортивные связи, представляет интересы Федерации в Международных спортивных организациях и участвует в деятельности этих организаций;

— организует изготовление и сбыт официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой Федерации международных шашек;

— осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность; — осуществляет издательскую, рекламную, информационную деятельность, учреждает средства массовой информации, участвует в теле- и радиопрограммах, связанных с деятельностью Федерации;

— участвует в организации работ по производству, экспорту, приобретению, распределению, продаже и прокату спортивных товаров, необходимых для развития шашек, проведения соревнований и подготовки сборных команд страны;

— осуществляет строительство и эксплуатацию спортивных сооружений, принадлежащих Федерации;

— обеспечивает социальную защиту прав и интересов спортсменов, тренеров, судей и других специалистов;

— оказывает финансовую, организационную, консультационную и иную помощь своим структурным подразделениям;

— принимает иностранных специалистов и командирует за границу членов Федерации — спортсменов, тренеров, судей и других специалистов для решения вопросов, связанных с деятельностью Федерации;

— организует лечение, отдых и оказывает другую помощь членам Федерации;

— учреждает премии и стипендии Федерации;

— занимается благотворительной деятельностью;

— в интересах достижения целей, определенных настоящим Уставом, осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Региональные отделения 
 Республика Марий Эл
 Республика Саха
 Республика Удмуртия
 Республика Чувашия
 Москва
 Московская область
 Тверская область
 Тульская область
 Красноярский край
 Санкт-Петербург
 Самарская область

История 
20 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Межрегиональной общественной организации «Федерация международных шашек» за основным государственным номером 1020200005748.

16.01.2003 — Регистрация ФМШ

30.03.2012 — президентом МОО ФМШ избрана Тансыккужина Тамара Михайловна.

См. также 
 Федерация шашек России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные шашки в России
Спортивные организации России
Шашечные организации